Palatul Telefoanelor se poate referi la:

Palatul Telefoanelor din București
Palatul Telefoanelor din Brașov
Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca
Palatul Telefoanelor din Sibiu